Division III i fotboll 1978 var 1978 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1979. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Sydvästra Götaland

Södra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Omgång 3 spelades på neutral plan: Alnö IF - Gammelstads IF i Härnösand och Enköpings SK och IFK Östersund i Iggesund.
Enköpings SK och Gammelstads IF uppflyttas till division II 1979.

Grupp 2

Omgång 3 spelades på neutral plan: Västra Frölunda IF - Degerfors IF i Skara och IK Sleipner och Högalids IF i Eskilstuna.
Degerfors IF och IK Sleipner uppflyttas till division II 1979.

Grupp 3

Omgång 3 spelades på neutral plan: Grimsås IF - Råå IF i Växjö och Kalmar AIK och IFK Tidaholm i Nässjö.
Grimsås IF och Kalmar AIK uppflyttas till division II 1979.

Källor
Tabeller säsongen 1978

Fotboll i Sverige 1978
1978
Fotbollssäsongen 1978